Renoth ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Renoth (* 1978), deutsche Snowboarderin
 Herbert Renoth (* 1962), deutscher Skirennläufer
 Rosi Renoth (* 1967), deutsche Skirennläuferin